HMS Oden kan syfta på:

* – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1701
 – en skärgårdsfregatt i svenska flottan sjösatt 1764
 – ett pansarskepp i svenska flottan sjösatt 1896